Никола́й Герасиме́нко:
 Герасименко, Николай Афанасьевич (1923—2010) — полный кавалер ордена Славы.
 Герасименко, Николай Владимирович (род. 1970) — российский баскетболист.